Акончи има више значења:

 Општина Акончи (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Акончи (Акончи, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику